

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 4 podstawowe
 Sobolewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl 
 Sobolewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Suwałki 
 Sobolewo – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Klukowo
 Sobolewo – część wsi Rokiciny w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka
 Sobolewo – część wsi Gębice w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków
 Sobolewo – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin